Livländska nationen kan syfta på:

Livländska nationen, Uppsala – en studentnation vid Uppsala universitet
Livländska nationen, Dorpat – en studentnation vid Tartu universitet